Фридрих Людвиг Эмилиус Кунцен (; 24 сентября 1761, Любек — 28 января 1817, Копенгаген) — немецкий -классик и , придворный капельмейстер, , который бо́льшую часть своей жизни жил и работал в Дании. Член Шведской королевской музыкальной академии.

Биография 
Родился в музыкальной семье, его отец был органистом, а дед, Иоганн Пауль Кунцен сочинял музыку для Гамбургской оперы в 1720-х годах. Музыке учился у своего отца А. К. Кунцена.

С 1781 года изучал право в Кильском университете, но его настоящей страстью была музыка, и в 1784 году, при поддержке композитора Иоганна Абрахама Петера Шульца, Кунцен переехал в Копенгаген, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

В 1789 году представил свою первую оперу в 3 актах «Хольгер Данске» с либретто Иенса Баггесена о герое средневекового датского эпоса Ожье Датчанин, встреченную публикой с большим успехом. Премьера состоялась 31 марта 1789 года в Датском королевском театре в Копенгагене. Опера стала одним из первых датских произведений, выражающих черты национального музыкального стиля.

Затем Кунцен отправился в Берлин, где издавал вместе с Иоганном Рейхардтом музыкальные еженедельники Musikalisches Wochenblatt (1791) и Musikalische Monatsschrift (1792). Работал капельмейстером в театрах Франкфурта (1792) и Праги (1794).

С 1795 года — придворный капельмейстер в Дании. В 1795—1817 годах руководил Датским королевским оркестром. Удостоен звания «датского королевского капельмейстера» (1795).

Умер в результате инсульта после спора с Иенсом Баггесеном о плагиате в отношении оперы Trylleharpen («Волшебная арфа»).

Творчество 
Автор первой датской оперы «Хольгер Данске» (1789) и других опер, поставленных в Королевском театре в Копенгагене, который он возглавлял в то время. Писал также оратории, увертюры и сонаты. В своём творчестве испытал значительное влияние Моцарта.

Избранные оперы 
 «Сбор винограда» (1793, Франкфурт; новая редакция для датской сцены, 1796),
 «Тайна» (1796),
 «Эрик Добрый» (1798),
 «Моя бабушка» (1800),
 «Любовь в деревне» (1810)
 «Праздник виноделов» и др. (все поставлены автором в Датском королевском театре в Копенгагене).

Награды 
 1811 — Орден Данеброг

Примечания

Литература 
 Энциклопедический музыкальный словарь. — Москва, Советская энциклопедия, 1966
 Театральная энциклопедия. Том 3 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964.

Ссылки 
 Биография
 Фридрих Людвиг Эмилиус Кунцен
 Избранные сочинения

Композиторы классической эпохи
Оперные композиторы Германии
Оперные композиторы Дании
Академические музыканты Германии
Академические музыканты Дании
Придворные музыканты
Иммигрировавшие в Данию из Германии
Умершие от инсульта